Битва при Иссе (333 до н. э.) — победа Александра Македонского над персидской армией Дария III.
 Битва при Иссе (мозаика) — знаменитая помпейская мозаика на этот сюжет.
 Битва Александра — наиболее известная картина на этот сюжет немецкого художника Альбрехта Альтдорфера, также известная под названием «Битва при Иссе».
 Битва при Иссе (194) — третье значительное сражение между претендентами на пост римского императора, Септимием Севером и Песценнием Нигером.
 Битва при Иссе (622) — сражение между византийским императором Ираклием и Сасанидской империей.